Miejscowość w Polsce:
 Poźrzadło – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów

W województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski znajdują się:
 Poźrzadło (Poźrzadło Małe) – uroczysko-dawna miejscowość
 Poźrzadło-Dwór – uroczysko-dawna miejscowość
 Poźrzadło Wielkie – wieś 
 Poźrzadło – jezioro